Хэнтэй может означать:
 Хэнтэй — нагорье в Монголии;
 Хэнтэй — горный хребет в Забайкальском крае.